Бьеловарско-Билогорска, Бьеловарско-Билогорская жупания () — жупания в центральной части Хорватии. Жупания названа по крупнейшему городу Бьеловару и возвышенности Било-Гора, расположенной в северной части жупании.

География 
Площадь жупании — 2640 км². На севере граничит с жупанией Копривничко-Крижевачка, на северо-востоке — с Вировитичко-Подравска, на юго-востоке — с Пожешко-Славонска, на юго-западе — с Сисачко-Мославачка и на западе — с жупанией Загребачка. Бьеловарско-Билогорска — одна из трёх хорватских жупаний, не имеющих границ с другими государствами.

Население и административное деление 

В соответствии с данными переписи 2001 года, на территории жупании проживало 133 084 человек, по национальному составу они распределяются следующим образом:

 хорваты 82,56 %
 сербы 7,08 %
 чехи 5,33 %
 прочие 5,03 %

Значительная чешская община проживает в городе Дарувар и его окрестностях.

В административном отношении жупания делится на 23 муниципальных образования (5 городов, 18 общин):

 Город Бьеловар, столица жупании, 27 783 человек
 Город Дарувар, 9815 человек
 Город Гарешница, 4252 человек
 Город Грубишно-Поле, 3171 человек
 Город Чазма, 2878 человек

 Община Берек
 Община Дежановац
 Община Джуловац
 Община Херцеговац
 Община Иванска
 Община Капела
 Община Кончаница
 Община Нова-Рача
 Община Ровище
 Община Северин
 Община Сирач
 Община Шандровац
 Община Штефанье
 Община Велика-Писаница
 Община Велика-Трновитица
 Община Велики-Грджевац
 Община Велико-Тройство
 Община Зрински-Тополовац

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт жупании
 Туристическое сообщество жупании